Гребницкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Гребницкий, Адам Станиславович (1857—1941) — садовод и помолог.
 Гребницкий, Николай Александрович (1848—ок. 1908) — русский политик, управляющий Командорскими островами.
 Гребницкий, Флориан Михайлович (ок. 1683—1762) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси — предстоятель Униатской церкви.